Aleksandra Kowalik – cestista polacca
 Janusz Kowalik – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco
 Jerzy Kowalik – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco
 Jiří Kowalík – ex calciatore ceco
 Trent Kowalik – attore, cantante e ballerino statunitense